Список глав Гондураса включает в себя лиц, являвшихся таковыми в Гондурасе с момента обретения страной независимости от испанской короны, включая периоды включения её провинций в состав мексиканской империи Итурбиде () и вхождения в состав Соединённых провинций Центральной Америки (1824—1825) и Федерации Центральной Америки (1825—1840) ().

В настоящее время главой государства и правительства является Президе́нт Респу́блики Гондура́с (), неофициально — Президе́нт Гондура́са (), согласно конституции — Конституцио́нный президе́нт Респу́блики Гондура́с (). В соответствии с действующей конституцией срок полномочий президента начинается 27 января после даты избрания и в этот день истекает срок полномочий предыдущего президента. Срок полномочий как президента, так и трёх избираемых совместно с ним заместителей, составляет четыре года, с правом переизбрания.

Применённая в первом столбце таблиц нумерация является условной. Также условным является использование в первых столбцах цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В случае, если продолжающиеся полномочия главы государства имели различный характер и основания (например, единый срок нахождения во главе государства лица, исполняющего обязанности временно до периода конституционных полномочий), это показано раздельно. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры или иные основания, по которым лицо стало главой государства. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий, или их принадлежность к вооружённым силам, когда они выступали как самостоятельная политическая сила.

Резиденцией главы государства является  ().

Провинции Комаягуа и Тегусигальпа (1821—1824) 
Провинциальная депутация () генерал-капитанства Гватемала  года по инициативе генерал-капитана и генерал-интенданта  приняла Акт о независимости Центральной Америки от испанской монархии, предложив провинциям генерал-капитанства, в их числе провинции  (существовавшей на территории современного Гондураса), направить делегатов на общий конгресс для решения вопроса о суверенитете или присоединении к мексиканской империи.  года Комаягуа поддержала созыв конгресса,  года временная консультативная хунта генерал-капитанства утвердила обсуждавшееся длительное время создание отдельного провинциального правительства в Реал-де-Минас-де-Сан-Мигель-де-Тегусигальпе.  года Гайнса предложил властям на местах провести обсуждение вопроса о присоединении к империи и выявить «желание» народа. К началу 1822 года были получены ответы муниципалитетов, большинство которых заняло промексиканскую позицию, и  года созданная Гайнсой временная консультативная хунта приняла декларацию о присоединении провинций Гватемалы к Мексике. При этом ещё  года о признании Агустина I сюзереном заявила Комаягуа, а  года — Тегусигальпа.  года Гайнса передал полномочия командующему направленных императором войск Висенте Филисоле, который завершил аннексию, подавив сопротивление правящей хунты Сан-Сальвадора к началу 1823 года, однако уже  года император бежал в Европу.  года Филисола принял решение созвать предусмотренный Актом о независимости 1821 года конгресс провинций, накануне обе гондурасские провинции заявили о своём отделении от Мексики. Конгресс, открывшийся  года под председательством лидера сальвадорского сопротивления Хосе Матиаса Дельгадо, сразу признал присоединение к Мексике незаконным и насильственным и принял  года Декларацию о полной независимости Центральной Америки. После создания  года Соединённых провинций Центральной Америки () было достигнуто соглашение о воссоединении Комаягуа и Тегусигальпы в форме государства Гондурас () с разделением столичных функций между находящимися друг от друга на расстоянии 80 километров бывшими провинциальными центрами Реал-де-Минас-де-Сан-Мигель-де-Тегусигальпой и Санта-Мария-де-ла-Нуэва-Вальядолид-де-Комаягуа. Соглашение вступило в силу  года, формирование единого правительства было завершено спустя два дня.

В провинции Комаягуа главами правительства являлись:

В провинции Тегусигальпа главами правительства являлись:

В составе Соединённых провинций и Федерации (1824—1838) 
 Этот раздел о главах Гондураса — государства в составе Соединённых провинций Центральной Америки (1824—1825) и Федерации Центральной Америки (1825—1838).О главах федеративного государства см. Список глав союзов центральноамериканских государств.

 года  утвердила , по которой страна получила название Федерация Центральной Америки (), при этом в официальных документах повсеместно использовалось название Федеративная Республика Центральной Америки (), оно же было указано на гербе страны.  была принята Национальной конституционной ассамблеей  года, установив четырёхлетний срок полномочий верховного главы и вице-главы государства, с правом их однократного переизбрания.

 года по приказу президента федерации Мануэля Хосе Арсе в Гондурас вошёл отряд под командованием Хусто Мильи, вскоре назначенным вице-главой при Эррере и поднявшим 4 апреля против него мятеж. При поддержке Арсе  года Милья арестовал Эрреру, отправив его в Гватемалу, и передал полномочия советнику () . На созванном совете представителей новыми верховным главой и вице-главой были избраны  и . Конфликт между консервативным федеральным центром и либеральными силами вылился в центральноамериканскую гражданскую войну, в которой либералов возглавил создавший в Никарагуа  Франсиско Морасан. К  года его силы заняли Гондурас и Морасан был провозглашён президентом совета представителей (), продолжив войну с находящимся в Гватемале Арсе.  года Морасан передал полномочия назначенному вице-главой Диего Вихилю и возглавил армию, которая  года заняла федеральную столицу Нуэва-Гватемала-де-ла-Асуньон, после чего Арсе и лидеры консерваторов были заключены в тюрьму, позже лишены имущества и изгнаны из страны.  года Морасан передал федеральную власть избранному конгрессом временному сенатору-президенту () Хосе Франсиско Баррундии, а сам вернулся в Гондурас, где  года был избран верховным главой. В июне 1830 года он предсказуемо выиграл федеральные президентские выборы и  года передал полномочия в Гондурасе советнику , отбыв в Гватемалу.

Избранный новым верховным главой  за четыре дня до своей скоропостижной смерти, последовавшей  года, передал полномочия президенту Совета () , который их уступил избранному верховным главой . Полномочия Риверы истекли  года и были приняты председателем Совета .  года он вручил их избранному конституционной ассамблеей  года верховным главой , и вновь получил после отставки Эрреры  года по болезни. Салинас воспользовался мандатом, заявив  года о выходе Гондураса из федерации.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещающих конституционного главу государства.

Государство Гондурас (1838—1865) 
На протяжении года после выхода Гондураса из центральноамериканской федерации пост его главы замещался различными чиновниками в условиях войны с Франсиско Морасаном (ранее возглавлявшим и Гондурас и федерацию).  года Национальная конституционная ассамблея приняла , установившую пост президента, избираемого прямым народным голосованием на два года, и право парламента назначить трёх заместителей (), из числа которых палата () в случае необходимости вправе выбрать замещающее лицо.

 года войска Сальвадора, в котором  года Морасан был избран верховным главой, вошли в гондурасскую столицу, через три дня управление страной было передано составлявшему дуумвират совету министров (), пока конституционная ассамблея  года не избрала первым президентом с мандатом до  года . В последующем неоднократно действующий совет министров коллегиально принимал полномочия по истечении полномочий одного президента до инаугурации следующего. Новой попыткой объединения Центральной Америки стала Центральноамериканская Конфедерация (), образованная в 1842 году Сальвадором, Гондурасом и Никарагуа. Представители этих государств собрались  года в никарагуанском городе Чинандега на  и подписали  года пакт о создании единых органов законодательной, исполнительной и судебной власти.  года собравшиеся в сальвадорском городе Сан-Висенте делегаты  () избрали главой исполнительной власти верховного делегата () Фруто Чаморро. Его полномочия оставались номинальными при сохранении фактической полноты власти у глав трёх государств-членов и были прекращены 1 декабря того же года; в 1845 году он безрезультатно предлагал трём государствам проект нового договора, к этому времени их союз де-факто был прекращён.

Избранный в 1847 году президентом Хуан Линдо созвал годом позже конституционную ассамблею, подтвердившую его полномочия и принявшую  года , увеличившую срок полномочий президента до 4 лет и установившая пост вице-президента, избираемого парламентом из числа проигравших выборы кандидатов на президентский пост, после чего Линдо был переизбран на период до  года.

В ноябре 1849 года в никарагуанском Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Леоне начала работу  представителей Никарагуа, Гондураса и Сальвадора.  года ими было подписано соглашение о создании Национального представительства Центральной Америки (), формируемого парламентами стран, с целью унификации политики, установления единого международного представительства и создания общих властных институтов трёх стран. Первая встреча избранных представителей состоялась  года в Чинандеге (Никарагуа), в январе 1852 года со второй попытки они добились от национальных правительств созыва Конституционной ассамблеи Центральной Америки (), которая вскоре одобрила Национальный Статут Центральной Америки и избрала её временным президентом , а после его отказа принять пост — Франсиско Кастельона. Однако отказ Никарагуа и Гондураса ратифицировать принятый статут прервал интеграционный процесс.

На гондурасских выборах 1852 года победил либерал Кабаньяс, который в мае—декабре 1853 года, возглавив армию, нанёс поражение консервативному президенту Гватемалы Рафаэлю Каррере. Однако  года в сражении около  он был разбит политическим единомышленником Карреры генералом  и бежал сначала в Сальвадор, затем в Никарагуа, где безрезультатно пытался найти поддержку для возвращения власти. Лопес, достигнув столицы  года, передал власть вице-президенту . На выборах  и  годов победу одержал ;  года он был застрелен в своём доме в присутствии семьи, мотивы этого не были достоверно установлены. Сенатор , принявший ответственность за исполнительную власть, передал её вице-президенту  4 февраля несмотря на его болезнь, а после смерти Кастельяноса 11 декабря вернулся к исполнению полномочий. В июне 1863 года против него при поддержке гватемальцев и сальвадорцев выступил генерал Хосе Мария Медина, который  года в Санта-Роса-де-Копане был провозглашён временным президентом;  года Монтес сдался Медине, окружившему столицу.

 года с целью участия в , Медина передал полномочия сенатору , а получив на них поддержку, созвал конституционную ассамблею и промульгировал  года , по которой страна получила название Республика Гондурас и установила помимо назначения для замещения президента трёх депутатов парламента () возможность передачи высшей исполнительной власти министрам правительства.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещающих конституционного главу государства или создавших альтернативное ему правительство.

Основание республики (1865—1903) 
Конституционная ассамблея, утвердившая  года , по которой страна получила название Республика Гондурас, избрала действующего президента Хосе Медину временным президентом республики. Хосе Медина выиграл выборы  и  годов. Поскольку немедленное переизбрание было запрещено статьёй 33 конституции, потребовался созыв 8 августа 1869 года кабильдо муниципалитетов, изменившего эту норму; однако непосредственное избрание на кабильдо вызвало протесты и были организованы выборы, для участия в которых Медина временно передал полномочия  как назначенному заместителю (). Либеральная политика Медины способствовала его конфликту с консервативными режимами других центральноамериканских государств, добивавшимися его смещения. Весной 1871 года изгнанный им вице-президент  при поддержке сальвадорского правительства вторгся в страну и был провозглашён временным президентом  года в Накаоме, но был разбит и бежал в Никарагуа  года. В марте 1872 года в Гондурас вторглись войска Гватемалы и Сальвадора; в занятой ими   года временным президентом был провозглашён , занявший столицу и арестовавший Хосе Медину  года. Кроме него, в июле в  временным президентом был провозглашён опирающийся на сальвадорцев , отказавшийся от претензий в августе

Созванная Ариасом конституционная ассамблея утвердила  года обновлённую конституцию, однако  года Ариас капитулировал перед , провозглашённым в Вилья-де-Херес-де-ла-Фронтера-де-Чолутеке при поддержке армии  года временным президентом, который немедленно восстановил действие конституции 1865 года. Освобождённый из заключения при свержении Ариаса Хосе Медина  года в  призвал к свержению Лейвы, избранного  года президентом, а  года заключил с ним соглашение о прекращении борьбы и объявлении временным президентом .  года Хосе Медина добился передачи полномочий , который содержался под арестом одновременно с ним и восстановил  года полномочия Хосе Медины, прерванные в 1872 году.

Хосе Медина, заключив 21 августа соглашение с Гватемалой, уступил  года полномочия министру гватемальского правительства , в 1877 году победившему на выборах и переизбранному в 1881 году после принятия 1 ноября 1880 года , которая установила прямые президентские выборы при получении победителем абсолютного большинства голосов либо выборы конгрессом из трёх кандидатов, набравших простое большинство голосов, а также заменившая совет министров советом государственных секретарей (), однако вынужденного покинуть страну  года с разрешения конгресса, передав полномочия  ( года его отставка была принята).

, входивший в совет государственных секретарей, одержал победу над  на выборах 1883 и 1887 годов. В преддверии выборов 1891 года в стране были основаны Либеральная и консервативная  партии, в результате победил прогрессист . На протяжении 1892 года он столкнулся с вооружённым противостоянием и отошёл от дел, передав  года полномочия военному секретарю Росендо Агуэро Арисе, а  года — секретарю внутренних дел , окончательно подав в отставку  года, принятую конгрессом 7 августа, что утвердило Васкеса на президентском посту.  года он добился от конгресса проведения безальтернативных выборов, однако победа на них не смогла упрочить его положение:  года Поликарпо Бонилья при поддержке никарагуанского главы Хосе Сантоса Селаи был провозглашён временным президентом и  года установил контроль над столицей. 14 октября 1894 года по его инициативе была утверждена , восстановившая пост вице-президента и совет министров в качестве правительства. Бонилья выиграл , поддержав на  победившего однопартийца Теренсио Сьерру.

 года Никарагуа, Гондурас и Эль-Сальвадор сделали новую попытку объединения, подписав  (по названию гондурасского города Амапала, места его подписания, ставшего столицей нового союза трёх государств). Ратификация документа и создание союза, получившего название Великая Республика Центральной Америки (), были завершены  года; в тот же день начал работу коллегиальный орган исполнительной власти —  () в составе трёх представителей каждого из государств-членов; через два дня по решению дьеты члены союза отказались от включения слова «республика» в свои наименования (предписав использование слова «государство, штат», ).  года Генеральная ассамблея () утвердила Политическую конституцию Соединённых Штатов Центральной Америки (), после ратификации вступившую в силу  года. Коллегиальным органом исполнительной власти Соединённых Штатов Центральной Америки () стал Федеральный исполнительный совет (); главы государств союза стали именоваться губернаторами (). Однако в течение месяца союз был прекращён:  года о выходе из него своей страны объявил совершивший военный переворот в Эль-Сальвадоре Томас Регаладо,  года его примеру последовал Гондурас, в связи с чем на следующий день Исполнительный совет заявил о роспуске федерации;  года это было признано Никарагуа.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещающих конституционного главу государства или создавших альтернативное ему правительство.

Двухпартийная республика и гражданские войны (1903—1924) 

С созданием в 1902 году консервативной Национальной партии в Гондурасе сформировалась сохраняющаяся двухпартийная система её противостояния с Либеральной партией, как в виде сменяемости их кандидатов в конституционном порядке, так и при насильственной смене власти (в 1919 и 1924 годах это вылилось в две гражданские войны). Накануне истечения полномочий Теренсио Сьерры он передал их  в попытке избежать вступления на пост победившего на  Мануэля Бонильи. После проведённой национальным конгрессом проверки президентом  года был объявлен либерал , однако Бонилья, находившийся в островной Амапале, обвинил его в узурпации, объявил о своём вступлении на пост в установленный конституцией день (1 февраля) и во главе армии добился  года признания своих полномочий.  года Бонилья принял на себя диктаторские полномочия и созвал конституционную ассамблею, утвердившую 2 сентября 1904 года , увеличившую срок президентских полномочий до шести лет. Датой вступления конституции в силу было установлено 1 января 1906 года, с этой даты подлежали исчислению и новые шестилетние полномочия Мануэля Бонильи.

 года либеральные повстанцы  со стороны Никарагуа при поддержке её главы Хосе Сантоса Селаи. После победы 23 марта в  никарагуанские силы 27 марта заняли Тегусигальпу, символически подняв над президентским дворцом свой национальный флаг; находившийся в Амапале Бонилья сдался  года.  года хунта назначила временным президентом .  года Национальная законодательная ассамблея восстановила действие  с приняла решение о предоставление Давиле президентских полномочий, исчисляемых с  года, однако начавшийся с новой силой конфликт с возглавляемой Мануэлем Бонильей консервативной оппозицией вынудил вмешаться государственного секретаря США , организовавшим на крейсере , стоящем в Пуэрто-Кортесе, конференцию сторон, принявшую решение о передаче полномочий первому из назначенных заместителей () , консервативному депутату парламента, принявшему их  года. На  Бонилья был единственным кандидатом, вернувшись в президентский дворец  года. Спустя год в связи с внезапной болезнью он  года передал полномочия вице-президенту Бараоне и скончался на следующее утро.

Бараона победил на  (за полгода до них взяв предвыборный отпуск и возложив обязанности на Альберто де Хесусу Мемберньо), а для участия в  выдвинул кандидатуру своего зятя, занимавшего консульскую должность в Новом Орлеане и малоизвестного в стране. В июле 1919 года Бараона ввёл ряд ограничений, имевших целью осложнить кампанию оппозиционных кандидатов, спровоцировав восстание, названное «Первой гражданской войной» или «Революцией девятнадцатого» (), проиграв которую покинул столицу  года; ответственность за исполнительную власть взял на себя Совет министров, сначала в лице министра внутренних дел Сальвадора Агирре, а с  года — министра иностранных дел Висенте Мехии Колиндреса, пока  года конгресс не назначил временным президентом , до инаугурации  года победившего на выборах Рафаэля Лопеса Гутьерреса.

Последняя по времени попытка создать единое государство в Центральной Америке была предпринята в период с июня 1921 года по январь 1922 года.  года в коста-риканской столице Сан-Хосе представители Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики и Эль-Сальвадора подписали договор о создании новой Федерации Центральной Америки (). Соглашение было ратифицировано 3 февраля Гондурасом, 25 февраля Сальвадором и 9 апреля Гватемалой и вступило в силу  года (в Коста-Рике процедура была отложена). В гондурасской столице в тот же день начал работу Временный федеральный совет () во главе с Хосе Висенте Мартинесом.  года Национальная конституционная ассамблея делегатов трёх государств обнародовала Политическую конституцию Республики Центральной Америки (), после её вступления в силу  года федерация стала назваться Республика Центральной Америки (). Вскоре началась дезинтеграция союза: 14 января 1922 года о прекращении своего членства в нём заявила Гватемала, 29 января прекратил работу федеральный совет, 4 февраля из федерации вышел Эль-Сальвадор и 7 февраля — Гондурас.

На  ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, что означало переход процедуры от прямого волеизъявления к избранию президента национальным конгрессом (из трёх кандидатов с лучшими результатами), однако парламентарии не приняли решение до истечения каденции Гутьерреса. Воспользовавшись, этим, президент объявил о сохранении за собой полномочий после 1 февраля 1924 года, что привело к начавшемуся на следующий день вооружённому противостоянию, названному «Второй гражданской войной» или «Виндикационной революцией» () между правительством и силами оппозиции.  года получивший на выборах относительное большинство голосов Тибурсио Кариас Андино был провозглашён в  президентом, (а 24 марта — первым вождём освободительной революции, ), к 9 марта столица была окружена. Гутьеррес, согласившийся сдать город и оставить пост, скончался на следующий день от сахарного диабета, а принявшие власть либеральные политики, составившие Совет министров Временного правительства республики (), решили продолжить сопротивление. 11 марта к повстанцам присоединились 200 морских пехотинцев США, призванных «обезопасить дипломатический корпус». Начавшийся вскоре общий штурм Тегусигальпы продолжался до 28 апреля, когда на борту стоящего на рейде в заливе Фонсека американского крейсера  было подписано соглашение о назначении временным президентом , принявшего присягу  года.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, создавших альтернативное правительство.

От гражданских войн до военного правления (1924—1956) 
Либерал , назначенный временным президентом в соответствии с завершившим гражданскую войну соглашением, подписанным на борту , обеспечил проведение  и передачу власти победившему на них консерватору .  принесли победу либералу Висенте Мехии Колиндресу, а  — консервативному лидеру второй гражданской войны Тибурсио Кариасу Андино. Созванная им конституционная ассамблея, утвердившую 28 марта 1936 года утвердила , восстановившую шестилетний срок президентских полномочий и установившую порядок следующий преемственности этого поста: вице-президент, затем президент Национального конгресса, затем президент Верховного суда. Кроме того, она продлила полномочия действующего президента на экстраординарный срок до 1 января 1949 года.

Следующие выборы состоялись , преемником Кариаса стал его однопартиец Хуан Мануэль Гальвес, который не препятствовал победе на  либерала Рамона Вильеды Моралеса, однако во время нахождения президента на лечении за рубежом вице-президент , временно исполнявший его полномочия с  года, заручившись поддержкой кандидатов на состоявшихся выборах, заявил  года о создании нового правительства с участием представителей всех партий и замене конгресса консультативным советом, и был провозглашён верховным главой государства (). Была ограничена деятельность партий, в июле 1956 года — арестованы лидеры Либеральной партии и высланы из страны. Вместо всеобщих выборов Лосано организовал проведение 7 октября 1956 года , в которой все 58 мест получила созданная им Партия национального союза.  года Вооружённые силы во главе с директором военной школы генералом Роке Родригесом, командующим ВВС полковником Эктором Монкадой и майором Роберто Гальвесом, сыном экс-президента Хуана Мануэля Гальвеса, свергли Лосано и создали , положив начало непосредственному вмешательству армии в политическую жизнь страны.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лица, временно замещающего конституционного главу государства.

Преобладание военных правительств (1956—1982) 
 года Вооружённые силы свергли  и создали , положив начало непосредственному вмешательству армии в политическую жизнь страны. По инициативе хунты новая конституционная ассамблея была  22 сентября 1957 года, собралась 21 октября и, основываясь на результатах , избрала 16 ноября президентом Хосе Рамона Вильеду, вступившего на пост через два дня после утверждения , установившую преемственность президентского поста назначенными конгрессом лицами.

За десять дней до проведения назначенных выборов  года был совершён новый военный переворот и было создано военное правительство во главе с Освальдо Лопесом Арельяно. По его инициативе 12 февраля 1965 года была  конституционная ассамблея, утвердившая 3 июня 1965 года новую конституцию, установившую совместное избрание на шестилетний срок президента и трёх лиц, назначенных для его замещения, а также избравшая Арельяно президентом до  года, при этом он примкнул к Национальной партии, получившей в ассамблее большинство. Победивший на  Рамон Эрнесто Крус Уклес был свергнут  года Арельяно, недовольным начатыми реформами и провозгласившим себя главой государства (). После этого борьба военных группировок между собой привела к ещё двум переворотам: в  главой государства стал Хуан Альберто Мельгар Кастро, в 1978 году президентом военной правительственной хунты () стал Поликарпо Пас Гарсия, который созвал  года Национальную конституционную ассамблею и спустя пять дней был ею избран временным президентом. Разработка  затянулась, она была утверждена 11 января 1982 года, снизив до четырёх лет срок полномочий совместно избираемых президента (без права повторного избрания) и трёх лиц для его замещения и установив инаугурационным днём 27 января, однако ещё 29 ноября 1981 года состоялись , на которых победил Роберто Суасо Кордова, вступление которого на пост  года ознаменовало завершение периода военных правительств.

После 1982 года 

После завершения периода военных правительств в стране восстановилась сложившаяся с 1903 года двухпартийная система. Исключением стало отрешение конгрессом и верховным судом Мануэля Селайи за назначение им не предусмотренного конституцией референдума о разрешении переизбрания для президента. Поскольку в 2005 году Национальный конгресс заменил избрание трёх заместителей президента введением поста вице-президента (это решение было отменено в 2008 году Верховным судом как превышающее полномочия конгресса), а вице-президент не был избран к моменту отрешения Селайи, конгресс передал президентские полномочия своему спикеру Роберто Мичелетти для завершения установленной конституцией каденции. Ни Селайя, арестованный  года военными и выдворенный из страны, ни мировое сообщество, не признали этих решений.

Восстановление электорального порядка произошло с проведением очередных выборов и победы на них Порфирио Лобо. В 2015 году Верховный суд признал недействительными три статьи конституции, ограничивающие право президента на переизбрание, что позволило повторно баллотироваться и победить Хуану Орландо Эрнандесу.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лица, замещающего конституционного главу государства по решению Верховного суда.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Гондураса (архивная копия 2022-01-28)
 Presidentes de Honduras entre el siglo XIX y el XX (página 1) (архивная копия 2020-12-23)
 Presidentes de Honduras entre el siglo XIX y el XX (página 2) (архивная копия 2020-12-23)
 Presidentes de Honduras entre el siglo XIX y el XX (página 3) (архивная копия 2020-12-23)

Гондурас
Гондурас
Списки:Гондурас